Otto Dörr Zegers, médico cirujano y psiquiatra chileno.
 Otto August Dörr, pintor alemán.